Вестник Украинского отдела Народного Комиссариата дел национальных (укр.:"Вісник українського відділу Народного Комісаріату справ національних") — официальный орган украинского отдела Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР, созданного в ноябре 1917 года на базе Областного украинского комиссариата Петроградского совета рабочих депутатов. По первоначальному замыслу должен был быть украиноязычным еженедельником. Издавался в 1918—1922 нерегулярно. Осуществлял большевистскую агитацию и пропаганду как среди украинцев в России, так и на территории Украины.

Регулярно освещал деятельность структур украинского отдела Народного комиссариата национальностей РСФСР (отделов беженцев, общественных связей, политической эмиграции, культурно-просветительского), печатал на украинском языке основные законодательные постановления большевистского правительства (в частности, Конституцию РСФСР, Декларацию прав народов России), а также основные события культурной жизни украинцев в России (открытие памятника Тарасу Шевченко в Москве и др.). С первых номеров регулярно печатались статьи под рубрикой «История революции на Украине за 1917-18 гг.», в которых популяризировался ленинский взгляд на развитие национального революционного движения. В рубриках «На перепутье», «Политическая хроника», «Что происходит на Украине» подавались основные полит. события во времена Украинской Державы, австро-германских войск контроля над территорией Украины 1918, Директории. По жанру большинство из этих материалов — политические фельетоны.

Литература 
 
 Макарова Г. П. Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР. 1917—1923 гг. М., 1987.

Журналы по алфавиту
Журналы СССР на украинском языке
Журналы на украинском языке
Печатные издания, возникшие в 1917 году
Народные комиссариаты РСФСР